Пуэ́рто-Море́лос () — портовый город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Puerto Morelos, с испанского языка — порт Морелос, дано в честь национального героя Хосе Мария Морелоса.

Поселение было основано в 1898 году компанией из Леона-Викарио для отправки пароходом добываемых кампешевого дерева, сока саподиллы, ванили, табака, кедра и пробкового дерева.

Через Пуэрто-Морелос прошло несколько ураганов, нанёсших определённый урон: в сентябре 1967 года — , в сентябре 1988 года — ураган Гилберт, в октябре 2005 года — ураган Вильма.

В 1975 году Пуэрто-Морелос повышен до статуса посёлка.

В 2007 году началось планирование создания нового муниципалитета с центром в Пуэрто-Морелосе. Он был административно объединён с посёлком Хоакин-Сетина-Гарса, расположенного в 2,5 км к западу на трассе 307, и получил статус города.

6 ноября 2015 года Конгресс штата утвердил создание нового муниципалитета, которое вступило в силу 6 января 2016 года, а Пуэрто-Морелос стал его административным центром.

Население

Города-побратимы 
 , Медельин

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Города Кинтана-Роо